Aninoasa se poate referi la una dintre următoarele localități din România:

Orașe 
 Aninoasa, oraș în județul Hunedoara

Comune și sate 
 Aninoasa, Argeș, reședința comunei cu același nume
 Aninoasa, Covasna, sat
 Aninoasa, Dâmbovița, reședința comunei omonime
 Aninoasa, Gorj, reședința comunei cu același nume
 Aninoasa, Hunedoara, fostă localitate rurală, actualul oraș (vezi Aninoasa)
 Aninoasa, Vâlcea, sat

Vezi și 
 Râul Aninoasa (dezambiguizare)

Nume proprii
Toponime românești